Известно несколько фильмов с таким названием:

 «Ночной патруль» — фильм СССР 1957 года, реж. Владимир Сухобоков.
 «Ночной патруль» () — фильм США 1984 года, реж. Джеки Конг.
 «Ночной патруль» () — телесериал, транслировавшийся на телеканале СТС.